Aquesta és una llista amb els guanyadors de Grans Premis de motocròs, ordenada com un rànquing. La llista aplega tots els pilots que han guanyat mai un Gran Premi puntuable per al Campionat del Món de motocròs en qualsevol de les categories o cilindrades de què ha constat històricament aquesta competició (des de les inicials de ,  i  fins a les actuals MXGP i MX2). També s'hi recullen totes les victòries aconseguides en Grans Premis dels antics Campionats d'Europa, previs a la seva conversió en Campionat del Món.

Cal tenir present que els Grans Premis de motocròs han constat tradicionalment de dues curses (anomenades "mànegues"), el resultat de les quals computa per igual de cara a la classificació final. Per exemple, si un pilot guanya la primera mànega però queda setè en la segona i un altre les acaba totes dues en segon lloc, serà aquest darrer el guanyador final del Gran Premi.

Victòries per pilot 

Notes

Victòries per nacionalitat 

Notes

Vegeu també 
 Llista de Grans Premis de motocròs
 Llista de sistemes de puntuació del Campionat del Món de motocròs

Referències

Enllaços externs 
 Resultats i estadístiques de pilots a mxgpresults.com 

Motocròs